Полный список всех женщин—призёров летних Олимпийских игр по плаванию с 1912 по 2016 годы.

Современные программа

Вольный стиль

50 метров 
Инге де Брюйн из Нидерландов — единственная, кто побеждал на этой дистанции дважды (2000 и 2004).

100 метров 
Австралийка Дон Фрейзер — единственная, кто побеждал на этой дистанции более одного раза, она завоевала золото трижды подряд (1956, 1960, 1964).

200 метров 
Больше всего побед на счету американок — пять. Никому не удавалось побеждать на этой дистанции дважды. По две медали на счету Ширли Бабашофф (два серебра), Франциски ван Альмсик (два серебра), Клаудии Полл (золото и бронза), Федерики Пеллегрини (золото и серебро).

400 метров 
Американка Марта Норелиус — единственная, кто побеждал дважды (1924 и 1928).

800 метров 
Американки побеждали на этой дистанции 9 раз из 13. Без медалей они оставались только в 1980 году (когда не участвовали) и в 2008 году (тогда в финал не смогла выйти ни одна американка). По два раза выигрывали Джанет Эванс (1988 и 1992), Брук Беннетт (1996 и 2000) и Кэти Ледеки (2012 и 2016).

Плавание на спине

100 метров 
Американка Натали Коглин — единственная, кто побеждал на этой дистанции дважды (2004 и 2008). Оба раза в финале Натали опережала Кирсти Ковентри из Зимбабве.

200 метров 
Кристина Эгерсеги из Венгрии побеждала трижды (1988, 1992 и 1996). На счету Кирсти Ковентри из Зимбабве две победы (2004 и 2008).

Брасс

100 метров 
Три раза побеждали представительницы США. На счету австралийки Лизель Джонс три медали — золото, серебро и бронза.

200 метров 
Американка Ребекка Сони — единственная, кто выигрывал дважды (2008, 2012).

Баттерфляй

100 метров

200 метров

Комплексное плавание

200 метров

400 метров

Эстафеты

4×100 метров вольным стилем 

Примечание: с 1992 года спортсменки, участвовавшие только в предварительных заплывах, также получают медали.

4×200 метров вольным стилем 

Примечание: спортсменки, участвовавшие только в предварительных заплывах, также получают медали.

4×100 метров комбинированная 

Примечание: спортсменки, участвовавшие только в предварительных заплывах, также получают медали.

Марафон 10 км

Дистанции, исключённые из программы

3000 м вольным стилем

См. также 
 Список призёров Олимпийских игр по плаванию (мужчины)
 Плавание на Олимпийских играх
 Списки призёров Олимпийских игр по видам спорта

Ссылки 
 База данных МОК
 Wallechinsky, David (2000). The complete book of the Summer Olympics — Sydney 2000 edition. New York: Overlook Press. ISBN 1-58567-033-2.

Плавание
Плавание на Олимпийских играх
Списки спортсменок